Catedral de Córdoba se refiere a un edificio religioso, catalogado como catedral, refiriéndose el de Córdoba a su localización (Catedral de "Ciudad").

Córdoba como localización

En España 
 Mezquita-Catedral, en la ciudad de Córdoba— Patrimonio de la Humanidad—;

En Argentina 
 Catedral, en la ciudad de Córdoba;

En México 
 Catedral, en la ciudad de Córdoba;